

Patronyme 

 Georges Liron, directeur de la photographie français ;
 Ginès Liron (né en 1935), footballeur français ;
 Jean Liron (1665-1749), bénédictin français de la congrégation de Saint-Maur ;
 Jérémy Liron (né en 1980), peintre et écrivain français ;
 Ludovic Liron (né en 1978), footballeur français ;
 Olivier Liron (né en 1987), écrivain, poète, dramaturge, scénariste de cinéma et comédien français.

 Georges de Liron d'Airoles (1841-1913), financier français ;
 Jules de Liron d'Airoles (1802-1882), pépiniériste français ;
 Marie de Liron d'Airoles (1884-1945), infirmière française.

Patronyme français